компьютерная игра в жанре психологических ужасов — Компьютерные игры в таких жанрах представляют из себя Ужасы_(жанр) , но влияющие на психику вызванное откровенными изображениями без цензуры в которых показывается резня или самоубийство и т.к. ,которые могут обернуться тяжёлыми последствиями для тех у кого слабая психика и не способны видеть такие жестокие кадры. Иногда такие игры могут быть заблокированы на территории стран, которые пытаются отгородить население от таких игр. Например такой игры служит Doki_Doki_Literature_Club!. Игра начинаеться с обычной школьной жизни, но после прохождение не большой части игры все второстепенные герои начинают убивать самих себя жуткими образами и на это есть картинки в данной игре, что и приводит к психологическому ужасу.